Der Unicodeblock Zählstabziffern (engl. Counting Rod Numerals, U+1D360 bis U+1D37F) enthält Markierungen, wie sie für Strichlisten oder früher beim Zählen mit Kerbstöcken verwendet wurden.

Grafiktafel

Weblinks 

 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 51 kB)